Daniele Balli (1967-), footballeur italien ;
 DJ Balli (1972-), artiste breakcore, disc jockey, producteur discographique et écrivain italien ;
 Mohamed Balli (1979-), physicien marocain travaillant au Canada ;
 Simone Balli (1580-?), peintre italien.